Casi Ángeles En Vivo Gran Rex 2009 é álbum da banda Teen Angels, que saiu a venda na Argentina na Terça-feira 25 de agosto de 2009. Contém as músicas cantadas no Teatro Gran Rex durante o ano.
O álbum contém também o novo tema Cada Vez Que Sale el Sol cantada pelos Teen Angels para a publicidade da Coca-Cola.

Lista de canções

Ver também 
 Teen Angels
 Casi Ángeles
 Teatro Gran Rex

Álbuns de 2009‎